Berlam peut faire référence à:

Patronymie
 Arduino Berlam (1880-1946) est un architecte italien du XX siècle.
 Ruggero Berlam (1854-1920) est un architecte italien de la fin du XIX et du début du XX siècle.